Roman Dmowski (ur. 1864, zm. 1939) – polityk, minister spraw zagranicznych RP, poseł na Sejm RP oraz II i III Dumy, główny ideolog polskiego nacjonalizmu
 Jędrzej Dmowski (ur. 1939) – działacz polityczny, społeczny, dziennikarz
 Roman Dmowski (urzędnik) – od 2011 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska
 linia Dmowskiego – linia proponowanych granic Polski przedstawiana przez stronę polską na paryskiej konferencji pokojowej